Сбор () — село в Болгарии. Находится в Пазарджикской области, входит в общину Пазарджик. Население составляет 270 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Сбор, в состав которого входит Сбор, должность кмета (старосты) исполняет Иван Савов Спасов (коалиция в составе 3 партий: , Союз свободной демократии (ССД), Демократы за сильную Болгарию (ДСБ)) по результатам выборов правления кметства 2007 года.

Кмет (мэр) общины Пазарджик — Тодор Димитров Попов (независимый) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Пазарджикской области